|-
| 112401 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112402 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112403 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112404 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112405 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112406 - || || 13 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112407 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112408 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112409 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112410 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112411 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112412 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112413 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112414 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112415 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112416 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112417 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112418 - || || 12 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112419 - || || 13 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112420 - || || 13 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112421 - || || 13 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112422 - || || 13 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112423 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112424 - || || 14 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112425 - || || 14 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112426 - || || 13 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112427 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112428 - || || 14 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112429 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112430 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112431 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112432 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112433 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112434 - || 2002 OD || 16 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112435 - || 2002 OO || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112436 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112437 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112438 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112439 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112440 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112441 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112442 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112443 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112444 - || || 16 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112445 - || || 20 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112446 - || || 20 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112447 - || || 20 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112448 - || || 20 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112449 - || || 18 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112450 - || || 18 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112451 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112452 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112453 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112454 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112455 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112456 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112457 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112458 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112459 - || || 16 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112460 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112461 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112462 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112463 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112464 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112465 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112466 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112467 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112468 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112469 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112470 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112471 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112472 - || || 20 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112473 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112474 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112475 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112476 - || || 30 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112477 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112478 - || || 30 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112479 - || || 29 de juliol, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112480 - || || 29 de juliol, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112481 - || || 30 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112482 - || || 24 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112483 Missjudy || 2002 PA || 1 d'agost, 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 112484 - || || 4 d'agost, 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 112485 - || || 4 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112486 - || || 2 d'agost, 2002 || El Centro || El Centro
|-
| 112487 - || || 3 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112488 - || || 3 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112489 - || || 3 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112490 - || || 4 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112491 - || || 4 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112492 Annacipriani || || 2 d'agost, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 112493 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112494 - || || 5 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112495 - || || 5 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112496 - || || 5 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112497 - || || 5 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112498 - || || 8 d'agost, 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 112499 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112500 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
2